Couto steht für:

Orte in Portugal:
 Couto (Arcos de Valdevez)
 Couto (Barcelos)
 Couto (Santa Cristina)
 Couto (São Miguel)
 Couto de Baixo
 Couto de Cima
 Couto de Esteves
 Couto do Mosteiro
 São Miguel do Couto
 Santa Cristina do Couto

Couto ist der Familienname folgender Personen:
 André Couto (* 1976), portugiesisch-macauischer Rennfahrer
 Anil Couto (* 1954), indischer Geistlicher, Erzbischof von Delhi
 António Couto (* 1952), portugiesischer Ordensgeistlicher, Bischof von Lamego
 Carla Couto (* 1974), portugiesische Fußballspielerin
 Carlos de Paula Couto (1910–1982), brasilianischer Paläontologe
 Diogo de Couto (1542–1616), portugiesischer Historiker
 Emanuel Couto (* 1973), portugiesischer Tennisspieler
 Fernando Couto (* 1969), portugiesischer Fußballspieler
 Filipe José Couto (* 1939), afrikanischer Theologe
 José Antônio do Couto (1927–1997), brasilianischer Ordensgeistlicher, Bischof von Taubaté
 Kurt Couto (* 1985), mosambikanischer Leichtathlet und Hürdenläufer
 Mauro Sérgio da Fonseca Costa Couto (1934–1995), brasilianischer Diplomat
 Mia Couto (* 1955), mosambikanischer Schriftsteller
 Ricardo Couto Pinto (* 1996), luxemburgischer Fußballspieler 
 Rui Pedro Couto Ramalho (* 1988), portugiesischer Fußballspieler
 Vasco de Lima Couto (1923–1980), portugiesischer Dichter und Schauspieler
 Yan Couto (* 2002), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Coutinho
 Couteau